Lipowa ist der Name folgender Orte:

 Lipowa, Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen
 Lipowa, Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz in Polen
 Lipowa, Ort im Powiat Brzeski (Brzeg) in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Lipowa, Ort im Powiat Opolski in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Lipowa, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Lipowa (Kondratowice), Dorf in der Landgemeinde Kondratowice, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Lipowa (Nysa), Ort im Powiat Nyski in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Lipowa (Spytkowice), Ort in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen
 Lipowa (Powiat Żywiecki), Ort in der Woiwodschaft Schlesien in Polen

 Lipowa, deutscher Name von Lipová u Boskovic, Okres Prostějov, Tschechien
 Lipowa, deutscher Name von Lipová u Přerova, Okres Přerov in Tschechien